Bart Freundlich – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
 Otto Freundlich (1878-1943) pittore e scultore tedesco di origine ebraica ucciso a Majdanek
 Freundlich – cratere lunare